Sail Rock kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Sail Rock (ö i Antarktis),

Falklandsöarna 

 Sail Rock (klippa i Falklandsöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar